Abbud ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Abbud (1889–1963), ägyptischer Industrieller
 Ibrahim Abbud (1900–1983), sudanesischer Offizier und Politiker
 Karimeh Abbud (1893–1940), palästinensische Fotografin

Siehe auch:
 Hassan Abboud († 2014), syrischer Widerstandskämpfer